Extraction (2013), een Amerikaanse actiefilm van Tony Giglio
 Extraction (2015), een Amerikaanse actiefilm van Steven C. Miller
 Extraction (2020), een Amerikaanse actiefilm van Sam Hargrave